HAR steht für:
 Hausanschlussraum
 Harrisburg International Airport (IATA-Code), Harrisburg (Pennsylvania)

Hár steht für:
 einen der Beinamen Odins, siehe Liste der Beinamen Odins
 Hár (Kallistokrater), Einschlagkrater auf Kallisto (Mond)

Har ist der Familienname folgender Personen:
 Schraga Har-Gil (1926–2009), deutsch-israelischer Journalist, Autor

har steht für:
 Harari (ISO-639-3-Code), semitische Sprache

.har steht für:
 Dateiendung eines HTTP-Archive

Abkürzung